Dante Juárez ist der Name folgender Personen:

* Dante Juárez, eigentlicher Name von El Morocho, argentinischer Fußballspieler 
 Dante Juárez Soria (Dante Manuel Juárez Soria, El Morochito; * 1961), mexikanischer Fußballspieler